Medicin, kommer af det latinske ars medicīna "lægekunsten", og har flere betydninger:

 Lægemiddel –
 Lægevidenskab –
 Medicin (indiansk kultur) –
 Lægeuddannelse
 Lægeuddannelsen i Danmark (medicin) –
 Medicinstuderende –

Se også:
Medicinsk undersøgelse –

Lægevidenskab